Een overzicht van het onroerend erfgoed in het Historisch Centrum van de gemeente Antwerpen, statistische sector Hoogstraat. Het onroerend erfgoed maakt onderdeel uit van het cultureel erfgoed in België

|}

Antwerpen, Hoogstraat
 Historisch Centrum, Hoogstraat